Bukomansibi (district), district in Oeganda
 Bukomansibi (plaats), plaats in Oeganda, hoofdplaats van bovenstaand district